Llosa ist der Familienname von:

 Álvaro Vargas Llosa (* 1966), peruanischer Publizist
 Claudia Llosa (* 1976), peruanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Luis Llosa (* 1951), peruanischer Filmproduzent und Regisseur
 Mario Vargas Llosa (* 1936), peruanischer Schriftsteller und Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Losa